Il Team Jumbo-Visma è una squadra femminile olandese di ciclismo su strada. Ha licenza di UCI Women's WorldTeam, ed è attiva tra le Elite dal 2021, affiancando l'omonima formazione professionistica maschile Jumbo-Visma.

Con la maglia del team, Marianne Vos si è aggiudicata nel 2021 la Gand-Wevelgem, l'Amstel Gold Race e due tappe al Giro d'Italia, mentre nel 2022 due tappe al Giro d'Italia e altrettante, oltre alla classifica a punti, al Tour de France.

Cronistoria

Annuario

Palmarès 
Aggiornato al 30 luglio 2022.

Grandi Giri 

Giro d'Italia
Partecipazioni: 2 (2021, 2022)
Vittorie di tappa: 4
2021: 2 (2 Marianne Vos)
2022: 2 (2 Marianne Vos)
Vittorie finali: 0
Altre classifiche: 0

Tour de France
Partecipazioni: 1 (2022)
Vittorie di tappa: 1
2022: 2 (2 Marianne Vos)
Vittorie finali: 0
Altre classifiche: 1
2022: Punti (Marianne Vos)

Campionati nazionali 
Campionati britannici: 1
Cronometro: 2021 (Anna Henderson)

Campionati olandesi: 1
In linea: 2022 (Riejanne Markus)

Organico 2022 
Aggiornato al 25 luglio 2022.

Staff tecnico

Rosa

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Squadre ciclistiche